Municipio de Como puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Como (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Como (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Como (condado de Nueva Madrid, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nueva Madrid.